Аббас I Великий — шах Персії
 Аббас I Хільмі — віце-король Єгипту

Див. також 
 Аббас II